Вулиця Бродівська (Тернопіль)

Див. також